Гра́фик:
 График функции — множество точек, у которых абсциссы являются допустимыми значениями аргумента x, а ординаты — соответствующими значениями функции .
 График — деятель искусств, занимающийся графикой.
 График базальной температуры — функциональная диагностика, позволяющая оценить состояние гормонального гомеостаза в организме женщины.
 График работ — план работ, мероприятий с указанием этапов с временными рамками.
 Диаграмма Ганта (англ. Gantt chart, также ленточная диаграмма, график Ганта) — тип столбчатых диаграмм, используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Один из методов планирования проектов.
 Сетевой график — граф, вершины которого отображают состояния некоторого объекта (например, строительства), а дуги — работы, ведущиеся на этом объекте.
 График движения поездов — организующая и технологическая основа работы подразделений железных дорог, план эксплуатационной работы.
 АФЧХ (амплитудно-фазовая частотная характеристика; иначе — диаграмма или график Найквиста, англ. Nyquist Plot) — представление частотного отклика линейной стационарной динамической системы в виде графика в полярных координатах.
 Искрографик — небольшой график, предназначенный для отображения большого количества данных в небольших объёмах пространства.